Ivar Rosenberg kan henvise til flere personer:

 Ivar Rosenberg (maler) - dansk maler (1891-1924)
 Ivar Rosenberg (lydtekniker) - dansk lydtekniker og producer (1926-1993)